Первые президентские выборы в Афганистане прошли 9 октября 2004 года. Хамид Карзай победил в выборах, получив 55,4 % голосов, что было в три раза больше, чем у следующего за ним кандидата. В выборах приняло участие 3/4 из около 12 млн зарегистрированных избирателей.

Кандидаты 
В выборах сначала планировало участвовать 23 кандидата, однако к началу предвыборной кампании 5 из них отказались от выборов.

Результаты 
Результаты президентских выборов в Афганистане 9 октября 2004 года
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left|Кандидат (народность) — Партия
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Голоса
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
|-
|align="left" |Хамид Карзай (пуштун)
|align="right" |4 443 029
|align="right" |55,4 %
|-
|align="left" |Юнус Кануни (таджик) — Партия Новый Афганистан
|align="right" |1 306 503
|align="right" |16,3 %
|-
|align="left" |Мохаммед Мохакик (хазареец) — бепартийный (Исламское единство Вахдат)
|align="right" |935 325
|align="right" |11,7 %
|-
|align="left" |Абдул-Рашид Дустум (узбек) — бепартийный (Национальное исламское движение)
|align="right" |804 861
|align="right" |10,0 %
|-
|align="left" |Абдул Латиф Педрам (таджик) — Национальный конгресс
|align="right" |110 160
|align="right" |1,4 %
|-
|align="left" |Массуда Джалал (таджик)
|align="right" |91 415
|align="right" |1,1 %
|-
|align="left" |Сиед Ишаи Галани (пуштун) — Движение национальной солидарности
|align="right" |80 081
|align="right" |1,0 %
|-
|align="left" |Ахмад Шах Ахмадзай (пуштун) — бепартийный (Исламское революционное движение)
|align="right" |60 199
|align="right" |0,8 %
|-
|align="left" |Абдул Сатар Сират (узбек)
|align="right" |30 201
|align="right" |0,4 %
|-
|align="left" |Хамион Шах Аасифи (пуштун) — бепартийный (Партия национального единства)
|align="right" |26 224
|align="right" |0,3 %
|-
|align="left" |Гулам Фарук Нежраби (таджик) — Партия афганской независимости
|align="right" |24 232
|align="right" |0,3 %
|-
|align="left" |Сайед Абдул Хади Дабир (таджик)
|align="right" |24 057
|align="right" |0,3 %
|-
|align="left" |Абдул Хафиз Мансур (таджик) — бепартийный (Исламское общество)
|align="right" |19 728
|align="right" |0,2 %
|-
|align="left" |Абдул Хади Халилзай (пуштун)
|align="right" |18 082
|align="right" |0,2 %
|-
|align="left" |Мир Махфуз Недахи (пуштун)
|align="right" |16 054
|align="right" |0,2 %
|-
|align="left" |Мохаммед Ибрахим Рашид (пуштун)
|align="right" |14 242
|align="right" |0,2 %
|-
|align="left" |Вакил Мангал (пуштун)
|align="right" |11 770
|align="right" |0,1 %
|-
|align="left" |Абдул Хасиб Аариан (таджик)
|align="right" |8373
|align="right" |0,1 %
|-
|align="left" style="background-color:#E9E9E9"|Действительных голосов (явка 70 %)
|width="75" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|8 024 536
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|100,0 %
|-
|align="left" |Недействительных голосов
|align="right" |104 404
|align="right" |
|-
|align="left" |Всего
|align="right" |8 128 940
|align="right" |
|}

Примечания 

Афганистан
Выборы в Афганистане
2004 год в Афганистане
Октябрь 2004 года
События 9 октября